Senior Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Senior Hall (Kalifornien), ID-Nr. 74000506
 Senior Hall (Missouri), ID-Nr. 77000799